El gabinete de Álvaro Colom Cablleros entró funciones el 14 de enero de 2008 y finalizó el 14 de enero de 2012.

Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Óscar Berger y sucedido por el Gabinete de Otto Pérez Molina.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala